Walesby kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Walesby, Lincolnshire, ort i England, 
 Walesby, Nottinghamshire, ort i England,